Чемпионат Азии по боксу 2017 года прошёл с 30 апреля по 7 мая в городе Ташкент (Узбекистан). В нём приняли участие 183 боксёра из 29 стран. Было разыграно 10 комплектов наград и 60 лицензий на чемпионат мира по боксу 2017 года.

Медалисты

Медальный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты

2017
бокс
бокс
бокс
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Международные соревнования по боксу в Узбекистане
2017 год в боксе
Апрель 2017 года
Май 2017 года